Bleach (manga) is een manga en anime door Tite Kubo.
 Bleach (album) is het debuutalbum van de grunge-band Nirvana.
 Bleach (manga) is een Japanse manga- en animeserie
 Bleach (film) is een Japanse film gebaseerd op de manga- en animeserie
 Bleach: Memories of Nobody is een Japanse animefilm uit 2006